Józef Benedykt Tyszkiewicz (zm. 1754) – starosta generalny żmudzki, kasztelan żmudzki
 Józef Skumin Tyszkiewicz (1716-1790) – wojewoda smoleński, kasztelan mścisławski
 Józef Ignacy Tyszkiewicz (1724-1815) – starosta wielatycki, pułkownik kawalerii litewskiej
 Józef Tyszkiewicz (1805-1844) – marszałek oszmiański, wnuk Józefa Ignacego